Rivadeneira ist der Familienname folgender Personen:

 José Antonio Rivadeneira (1774–1856), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Valladolid 
 Raul Gangotena-Rivadeneira (* 1945), ecuadorianischer Diplomat